Microsoft Security Essentials, programari antivirus gratuït creat per Microsoft 
 Movimiento Social Español, partit polític d'Espanya desaparegut
 Mercury Surface Element, sonda dissenyada per a aterrar a Mercuri dins de la missió BepiColombo
 Error quadràtic mig (del seu nom en anglès Mean Squared Error), mesura de la mitjana d'errors, en estadística 
 Micro i petita empresa (del seu nom en anglès Micro and Small Enterprise), classificació d'empreses, vegeu petita i mitjana empresa
 mse, codi ISO 639-3 del mussei, llengua parlada al Txad